Carlos Valdés (ou Valdes) désigne notamment :

 Carlos Patato Valdés (1926-2007), percussionniste cubain
 Carlos Valdés (1985-), footballeur colombien
 Carlos Valdes (1989-), acteur américano-colombien d'origine mexicaine